Седрос () — кедри.
 Седрос — муніципалітет у складі департаменту Франсіско Морасан, Гондурас
 Седрос — тихоокеанський острів, Коста-Рика
 Седрос — тихоокеанський острів, Мексика